Alioth – stella nella costellazione dell'Orsa Maggiore
 Debian Alioth – progetto informatico
 Elektrizitätsgesellschaft Alioth – industria elettrotecnica svizzera